Stanisław Maziarski – profesor nauk medycznych, rektor UJ
 Jacek Maziarski – poseł, dziennikarz i publicysta (wnuk Stanisława, ojciec Wojciecha)
 Wojciech Maziarski – dziennikarz i działacz opozycyjny (syn Jacka)